Иван Васильевич Запорожец (настоящая фамилия Гарькавый)  (6 января 1895, Большой Токмак, Таврическая губерния, Российская империя — 14 августа , ) — ответственный сотрудник ОГПУ-НКВД СССР. По одной из версий, считается одним из организаторов убийства С. М. Кирова. Расстрелян в «особом порядке». Не реабилитирован.

Биография

Образование 
 Харьковское аграрное училище

Карьера 
Из украинской семьи служащих. С 1913 по 1914 год состоял в украинской партии социалистов-революционеров. Затем призван в Русскую императорскую армию. Участвовал в Первой мировой войне, в 1915 году попал в австрийский плен. В 1918 году освобождён, вернулся в Россию и вступил в Красную Армию. С 1918 по 1919 год — член партии боротьбистов. Состоял в РКП(б) с 1919 г. В 1920 г. заведующий военным отделом Киевского губотдела КП(б)У.

В 1921 году направлен на службу в ВЧК в отдел ИНО ОГПУ, затем — на нелегальную работу в Польшу, Чехословакию, Австрию. В 1922—1923 годах работал в центральном аппарате ИНО ОГПУ.

С 1923 по 1924 год служил в Экономическом управлении ОГПУ (помощник начальника и начальник отделения внешней торговли и финансов). В 1924 году — в советском посольстве в Берлине. В 1925 году — помощник начальника ИНО ОГПУ, в 1925—1927 годах — вновь за пределами страны, работал в советском посольстве в Вене (резидент советской разведки).

В 1927 году вернулся в Москву, где до 1929 года служил помощником начальника Информационного отдела ОГПУ, затем помощником начальника Секретно-политического отдела ОГПУ. В 1931-1935 гг. заместитель начальника Секретно-политического отдела ОГПУ СССР, затем назначен заместителем полномочного представителя ОГПУ Ленинградского военного округа — Управления НКВД по Ленинградской области, начальник особого отдела НКВД ЛВО, затем первый заместитель начальника УНКВД ЛО.

С конца августа по ноябрь 1934 года (1 декабря произошло убийство Кирова С. М.) находился на излечении в военном госпитале (лечение сломанной ноги). В связи с убийством Кирова 23 января 1935 г. ВКВС СССР осуждён «за преступно-халатное отношение» к охране Кирова к 3 годам заключения в концлагерь, но наказание не отбывал и по приказу Э. П. Берзина в апреле 1935 года был назначен заместителем начальника управления дорожного строительства Дальстроя, а с ноября того же года — начальником транспортного управления «Дальстроя». 1 мая 1937 года вновь арестован органами НКВД, доставлен в Москву. Внесен в Сталинский расстрельный «Список» от 14 августа 1937 г. по 1-й категории («за» Сталин, Молотов). Расстрелян в «особом порядке» 14 августа 1937 г. в числе 25 сотрудников НКВД и членов их семей ( Г. Е. Прокофьев, К. В. Паукер, А. М. Шанин, З. И. Волович, С. Г. Фирин, Г. В. Голов, В. В. Григорьев, И. Ю. Лоренс, В. И. Тимофеев и др.). Место захоронения — могила невостребованных прахов № 1  крематория  Донского кладбища. По заключению ГВП РФ от 10 октября 1991 г. в реабилитации отказано.

Семья 
 Жена — Роза Давидовна Проскуровская (1895(1898)—?) уроженка с. Умань Киевской губ., с 1931 года в разводе. Второй муж — П. Ф. Дорофеев, заместитель председателя исполкома Ленинградского горсовета (облсовета) (1934—1937). В Ленинграде работала инструктором рыбной промышленности. В 1937 году П. Ф. Дорофеев вызван в Москву и арестован (умер в 1939 году в Карагандинском ИТЛ). Переехала в Москву, работала на Московском рыбном комбинате. Арестована в декабре 1937 года по обвинению в том, что «состояла в организации жён врагов народа, планировавшей заговор против советского государства» (ст. 58-11 УК РСФСР). По приговору Особого Совещания при НКВД СССР — 5 лет ИТЛ — отправлена в Карагандинский лагерь. Освобождена в 1946 году по отбытии срока. Жила в Москве на нелегальном положении. Реабилитирована в 1956 году. Два брата жены,  Яков (1888—1938) и Михаил (1894—1938) Проскуровские растреляны в Москве и похоронены на полиноге «Коммунарка»
 Дочь — Наталия Ивановна Запорожец (26.01.1924 (или 26.01.1923)—11.06.2008),  медсестра на фронте, контужена, окончила МГУ, историк, арестована в 1949 году, приговорена к  5 годам  ссылки (статья 58-10 и 58-12). Освобождена в 1953 году. Реабилитирована 28 декабря 1955. 
 Сын — Феликс Иванович Запорожец (1926 г. р.), в 1943 году студент 3-го курса Астраханского дорожно-механического техникума арестован по обвинению по ст. 19-162 ч. 1 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ,  1 марта 1949 года арестован повторно УМГБ СССР по Астраханской области. 28 сентября 1949 года приговорён ОСО при МГБ СССР по ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР зр то, что  «являлся одним из организаторов и членом руководящего органа «совета» антисоветской организации «Свободная мысль»…» к 10 голам ИТЛ. Этапирован в Центральный Казахстан. Реабилитирован 8 сентября 1956 г.

Образ Ивана Запорожца в культуре и творчестве 
 Упоминается в романе Рыбакова А. Н. «Дети Арбата», где представлен организатором убийства Кирова.
 Также в такой же роли упоминается в книге Александра Орлова «Тайная история сталинских преступлений».

Примечания

Ссылки 
 Памяти И. В. Запорожца.
 
 Предписание о расстреле И. В. Запорожца и др. : https://sun9-39.userapi.com/BS4DrOZcLvrRENi1_8VSxN952ddJ2i4zLk3-dQ/OULkXwHH1ng.jpg
 Акт о расстреле : https://sun9-14.userapi.com/7WynmQZuW5dKMz7kMABYiZQueTXTtAfzB94_ew/kVwOvEhk_Eg.jpg
 Акт о кремации : https://sun9-62.userapi.com/O9PGjv4ADRJdF5nW9VH-iCAS38583T7RtfKPUQ/F_RNHR6vLXk.jpg

Казнённые политики
Члены КПСС
Украинские эсеры
Боротьбисты
Казнённые в 1937 году
Расстрелянные в СССР
Репрессированные сотрудники НКВД
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Нереабилитированные